Portland Timbers is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten:

 Portland Timbers (1975): voetbalclub die bestond van 1975 tot 1981
 FC Portland: voetbalclub die bestond van 1985 tot 1990 en in het laatste seizoen de naam Portland Timbers aannam, daarvoor heette de club FC Portland
 Portland Timbers (2001): voetbalclub die bestond tussen 2001 en 2010 en die uitkwam in de USL First Division
 Portland Timbers (2009): voetbalclub opgericht in 2009 die in de Major League Soccer speelt
 Portland Timbers U23: satellietclub voor jong talent van de Portland Timbers (2001), speelt in de USL Premier Development League